Palombaresi – abitanti di Palombaio
Palombaresi – abitanti di Palombara Sabina
Palombaresi – abitanti di Palombaro (Italia)